Chauvet [šóve] může znamenat:

 vrcholek v pohoří Devoluy v JV Francii
 Jean-Marie Chauvet – francouzský speleolog a objevitel Chauvetovy jeskyně